Ana del Reino Unido (nacida como Anne Elizabeth Alice Louise; Londres, 15 de agosto de 1950) es la segunda de los hijos de la reina Isabel II y de su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, por consiguiente, es la primera hermana menor del rey Carlos III y miembro de la familia real británica. Desde 1987 ostenta el título de princesa real, lo que la convierte en la séptima en poseerlo. Actualmente ocupa el decimosexto puesto en la línea de sucesión al trono británico, pero al nacer ocupaba el tercer lugar.

Nacida en Clarence House, Ana fue educada en Benenden School y comenzó a asumir deberes reales al llegar a la edad adulta. Se convirtió en una hípica respetada, ganando una medalla de oro en 1971 y dos medallas de plata en 1975 en el Campeonato de Europa de Concurso. En 1976, se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en competir en los Juegos Olímpicos.

La princesa real realizaba deberes y compromisos oficiales en nombre de su madre, la reina Isabel II. Tiene patrocinio en más de 300 organizaciones, incluidas WISE, Riders for Health y Carers Trust. Su trabajo benéfico gira en torno al deporte, las ciencias, las personas con discapacidad y la salud en los países en desarrollo. Ha estado asociada con Save the Children durante más de cincuenta años y ha visitado varios de sus proyectos; su trabajo resultó en su nominación al Premio Nobel de la Paz en 1990.

Ana se casó con el capitán Mark Phillips en 1973; se separaron en 1989 y se divorciaron en 1992. La pareja tiene dos hijos, Zara y Peter Phillips, y cinco nietos. A los pocos meses de su divorcio, la princesa se casó con el comandante (ahora vicealmirante) Sir Timothy Laurence, a quien había conocido mientras él servía como escudero de su madre entre 1986 y 1989.

En el momento de su nacimiento era la tercera en la línea de sucesión al trono y desde 1952, año de la proclamación al trono de su madre, hasta 1960, cuando nació su hermano Andrés, ocupó el segundo puesto, después de su hermano, el entonces príncipe Carlos. Tras el nacimiento de su hermano Eduardo, en 1964, volvió de nuevo a descender en la línea; posteriores nacimientos la han ido postergando a su actual lugar en la línea de sucesión.

Primeros años y educación 
La princesa Ana nació el 15 de agosto de 1950 en Clarence House, Londres. Desde el momento de su nacimiento recibió el título de princesa Ana de Edimburgo, gracias a la patente real que su abuelo, Jorge VI, emitió en 1948 garantizando ese título a los hijos del duque de Edimburgo.

Su padre, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, era el único hijo varón del príncipe Andrés de Grecia, hijo del rey Jorge I de Grecia, y la princesa Alicia de Battenberg (la reina Victoria era su bisabuela).

Su madre, entonces la princesa Isabel, duquesa de Edimburgo, luego la reina Isabel II, era la hija mayor del rey Jorge VI y la reina Isabel, quien tras la muerte de su esposo, pasó a ser conocida como la Reina Madre.

Su bautizo se celebró en la Sala de Música del Palacio de Buckingham, el 21 de octubre de 1950. Sus padrinos fueron Luis Mountbatten, conde Mountbatten de Birmania (tío de su padre), la reina Isabel (su abuela materna), el rvdo. Hon. Andrew Elphinstone (primo de su madre), la princesa Alicia de Battenberg —princesa de Grecia y Dinamarca— (su abuela paterna) y la princesa Margarita de Grecia y Dinamarca —casada con Godofredo de Hohenlohe-Langenburg— (hermana del duque de Edimburgo y tía de la princesa Ana).

La princesa Ana recibió su educación primero en el palacio de Buckingham, y después en el internado Benenden en Kent.

Gracias a su educación en la escuela de Benenden, la princesa real domina el francés.

La ascensión de su madre al trono 

El 6 de febrero de 1952, murió el abuelo de la princesa Ana y su madre ascendió al trono. Desde ese momento, la princesa Ana de Edimburgo fue nombrada únicamente como la princesa Ana, debido a su posición de hija de la reina.

Trabajo con los caballos 

La princesa siempre ha mostrado un entusiasta interés por los caballos y su dedicación a ellos ha sido una parte importante de su vida. Compitió en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 en el equipo británico. Fue presidenta de la  Federación Ecuestre Internacional (FEI) entre 1986 y 1994, siendo sucedida en el cargo por la infanta Pilar de Borbón.

Matrimonios e hijos 

La boda de la princesa Ana, con el capitán Mark Anthony Phillips el 14 de noviembre de 1973 en la abadía de Westminster fue televisada a todo el mundo. Tuvieron dos hijos y tienen cinco nietos:
 Peter Phillips (nacido el 15 de noviembre de 1977). Casado el 17 de mayo de 2008 en la capilla de San Jorge de Windsor con Autumn Patricia Kelly (n. en 1978). Divorciados el 14 de junio de 2021. Tienen dos hijas:
 Savannah Anne Kathleen Phillips (nacida el 29 de diciembre de 2010).
 Isla Elizabeth Phillips (nacida el 29 de marzo de 2012).

 Zara Tindall, MBE (nacida el 15 de mayo de 1981). Casada el 30 de julio de 2011 en la iglesia de Canongate (en inglés, Kirk of the Canongate) en Edimburgo, Escocia, con Michael James Tindall, MBE (n. en 1978). Tienen dos hijas y un hijo:
 Mia Grace Tindall (nacida el 17 de enero de 2014).
 Lena Elizabeth Tindall (nacida el 18 de junio de 2018).
 Lucas Philip Tindall (nacido el 21 de marzo de 2021).

Su hija Zara y su esposo, perdieron a los cuatro meses de gestación al segundo hijo que esperaban a finales de 2016.
En diciembre de ese mismo año se dio a conocer que Zara había sufrido un aborto. En julio de 2018, Phillips dio a conocer en una entrevista que tuvo dos abortos espontáneos en total antes de tener a su segunda hija.

Divorcio y segunda nupcias 
El 23 de abril de 1992 la princesa y el capitán Mark Phillips se divorciaron. El 12 de diciembre de 1992, Ana se casó de nuevo, esta vez con el vicealmirante sir Timothy James Laurence en la iglesia de Crathie Kirk, en la localidad de Crathie, Escocia, puesto que allí se permite el matrimonio religioso de personas divorciadas. Desde el 15 de junio de 2011, su segundo esposo es caballero comendador de la Real Orden Victoriana.

Intento de secuestro 
El 20 de marzo de 1974 la princesa sufrió un intento fallido de secuestro cuando ella y su primer esposo regresaban al palacio de Buckingham tras su asistencia a un acto benéfico.

Patronazgos reales 
Desde la adolescencia, la princesa comenzó a ejercer responsabilidades oficiales en nombre de su madre. En la actualidad, es el miembro de la familia real que ejerce la mayor cantidad de compromisos reales. Asimismo, está involucrada en más de 200 organizaciones benéficas de forma oficial. Entre otras, trabaja intensivamente para la organización Save the Children, de la que es presidenta desde 1970.

En 2011, la princesa releva a su padre en el cargo de rectora de la universidad de Edimburgo.

En 2015 se convirtió en una de las primeras damas socias de The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews.

En la Marina Real británica ostenta el rango de comandante-jefe de las mujeres.

Títulos, armas y honores

Títulos y tratamientos

	
	
	

	
	
 15 de agosto de 1950 - 6 de febrero de 1952: Su Alteza Real la princesa Ana de Edimburgo.
 6 de febrero de 1952 - 14 de noviembre de 1973: Su Alteza Real la princesa Ana.
 14 de noviembre de 1973 - 13 de junio de 1987: Su Alteza Real la princesa Ana, Sra. de Mark Phillips.
 13 de junio de 1987 - presente: Su Alteza Real la princesa real.

Su título oficial es: Su Alteza Real la Princesa Ana Isabel Alicia Luisa, Princesa Real, Dama de la Nobilísima Orden de la Jarretera, Dama de la Antiquísima y Nobilísima Orden del Cardo, Dama de Gran Cruz y Gran Maestre de la Real Orden Victoriana, Dama de Gran Cruz de la Venerabilísima Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén.

En 1996 ocupó el cargo de lord alto comisionado para la Asamblea General de la Iglesia de Escocia.
Ana es la séptima princesa a la que le ha sido otorgada la dignidad de princesa real, título que suele ostentar la mayor de las hijas del soberano; la última persona en serlo fue la hija del rey Jorge V, la princesa María, condesa de Harewood.

Armas

Estandartes

Honores 

Condecoraciones

  1969: Orden de la Familia Real de Isabel II
  15/08/1974: Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO) – (Gran Maestre desde el 20/04/2007) 
  23/04/1994: Caballero Real de la Muy Noble Orden de la Jarretera (KG)
  30/11/2000: Caballero Extra de la Más Antigua y Nobilísima Orden del Cardo (KT)
  29/09/2005: Jefe Real Gran Compañero de la Orden de Logohu (GCL)
  5 de mayo de 2009: Dama Gran Cruz de la Venerable Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén (GCStJ)
 25 de enero de 1971: Dama de Justicia de la Venerable Orden de San Juan de Jerusalén (DJStJ)

Medallas

  2/06/1953: Medalla de coronación de la reina Isabel II
  6/02/1977: Medalla del Jubileo de Plata de la Reina Isabel II
  1989: Condecoración de las fuerzas canadienses (CD) con dos broches
  1990: Orden de Servicio de la Reina (QSO)
  9/02/1990: Medalla conmemorativa de Nueva Zelanda
  6/02/2002: Medalla del Jubileo de Oro de la Reina Isabel II
  7/06/2005: Medalla Conmemorativa del Centenario de Saskatchewan
  6/02/2012: Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II
  2016: Medalla de servicio prolongado naval y buena conducta
  6 de febrero de 2022: Medalla del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II
  Medalla de servicio de la Orden de San Juan con dos barras de oro

Cine y televisión

Línea de sucesión

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 www.royal.gov.uk

Casa de Windsor
Familia Mountbatten-Windsor
Nobles de Reino Unido
Personas de Londres
Princesas Reales
Princesas británicas
Atletas del Reino Unido
Atletas en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976
Miembros activos del Comité Olímpico Internacional
Miembros de la Orden de la Jarretera
Damas de la Orden del Cardo
Damas grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Comendadores de número de la Orden de Isabel la Católica
Orden al Mérito de Chile
Miembros de la Royal Society
Deportistas femeninas de Reino Unido
Británicas del siglo XX
Británicas del siglo XXI